Getreidebrand ist

ein hochprozentiges alkoholisches Getränk, das aus vergorenem Getreide mittels Destillation gewonnen wird. Siehe auch Getreidespirituose, Korn, Whisky, Wodka
eine Sammelbezeichnung für verschiedene Getreide-Krankheiten, die durch Pilze verursacht werden, siehe Ustilaginomycotina